«Ива́нушки International в Москве́» — первый концертный альбом группы «Иванушки International», выпущенный в 2001 году. Записан 22 марта 2001 года в ходе концерта в СК «Олимпийский», посвящённого 5-летию группы. Альбом состоит из 32 треков, разбитых на 2 диска.

Сет-лист концерта 
В альбом вошли 10 из 10 треков четвёртого студийного альбома «Подожди меня…», выпущенного в декабре 2000 года, а также песни из предыдущих альбомов.

Список композиций CD

Диск 1

Диск 2

Участники записи

Иванушки international 
 Олег Яковлев — вокал
 Андрей Григорьев-Апполонов — вокал
 Кирилл Андреев — вокал

Производство 
 Игорь Матвиенко — продюсер композитор аранжировка
 Игорь Полонский — со-продюсер, аранжировка
 Игорь Матвиенко, Сергей Дьячков, Давид Тухманов — музыка
 Александр Шаганов, Михаил Андреев, Игорь Матвиенко, Герман Витке, Игорь Сорин, О.Гаджикасимов, Михаил Ножкин, Константин Арсенев — авторы стихов
 Андрей Григорьев-Апполонов, Николай Затылкин — режиссеры-постановщики
 Дмитрий Минаев — звукорежиссёр

Концертное видео 

Концерт впервые был показан 7 апреля 2001 года в эфире ОРТ. Полная версия концерта, содержащая все 32 песни, издалась лишь в 2008 году в релизе "Вся история Иванушек на трёх DVD".

Примечания 

Альбомы группы «Иванушки International»
Альбомы на русском языке
Альбомы России
Концертное видео